Das Mixed der Wimbledon Championships 1989 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Zina Garrison und Sherwood Stewart. Das Finale bestritten Jana Novotná und Jim Pugh gegen Jenny Byrne und Mark Kratzmann, welches Novotná und Pugh in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Mixed-Ergebnisse auf wtatour.com (PDF; 134 kB) Dokument-Seite 5 (englisch)
 Mixed-Ergebnisse auf itftennis.com (englisch)

Mixed
1989